Zaluka je lahko:
 Zaluka Lipnička (Hrvaška)
 Zaluka (Hrvaška)